Psychedelic pill (album van Neil Young) (2012), muziekalbum van Neil Young
 Psychedelic pill (nummer van Neil Young) (2012), nummer van Neil Young